Trafikmagasinet kan referere til:

 Trafikmagasinet (tv-program) – et tv-program på Sveriges Television, som kørte i årene 1978 til 2003
 Trafikmagasinet (tidsskrift) – et svensk landsdækkende fagtidsskrift